Coon Rapids bezeichnet folgende Städte und Orte in den Vereinigten Staaten:

 Coon Rapids (Iowa), im Carroll und im Guthrie County
 Coon Rapids (Minnesota), im Anoka County